Greifenstein (Beieren), een plaats in de gemeente Heiligenstadt in de Duitse deelstaat Beieren
Greifenstein (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Greifenstein (Oostenrijk), een plaats in de gemeente St. Andrä-Wördern in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk